Poręba Wielka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Poręba Wielka (Niedźwiedź), Ort in der Gemeinde Niedźwiedź, Woiwodschaft Kleinpolen
 Poręba Wielka (Oświęcim), Ort in der Gemeinde Oświęcim, Woiwodschaft Kleinpolen